Souverbie est un patronyme pouvant faire référence à :
 Jean Souverbie (1891-1981), peintre et membre de l'Académie des beaux-arts.
 Jean-Marc Souverbie (1975), jour de rugby français.